Santuario di Nostra Signora di Valverde ad Alghero
Santuario della Madonna di Valverde a Rezzato
Santuario di Maria Santissima di Valverde a Valverde